Бултон — английская фамилия. Известные носители:

 Бултон, Марджори (1924—2017) — эсперантский поэт, прозаик и драматург, эсперантолог.
 Бултон, Эрик (род. 1976) — канадский хоккеист.

См. также 
 Болтон